Røsnæs (Denemarken); Schiereiland in Denemarken
 Røsnæs (parochie); Een parochie in Denemarken